Things Fall Apart est une expression anglaise provenant du poème de William Butler Yeats The Second Coming pouvant se traduire par « tout se disloque ». Elle peut également faire référence à :

Roman 

 , titre original du Monde s'effondre, roman de Chinua Achebe publié en 1958.

Série télévisée 

 , titre original de Tout s'écroule,  de la  dUgly Betty ;
 , titre original du Désarroi des démocrates,  de la  dÀ la Maison-Blanche.

Cinéma 

 , film de Mario Van Peebles sorti en 2010.

Musique

Album 

 , album des  sorti le .

Chanson 

 , single de  sorti en 1982 ;
 , chanson de Built to Spill présente sur l'album  sorti le .

William Butler Yeats